Arm kan syfta på:

 Arm – en kroppsdel

Personer
 Mark Arm (1962–), sångare i grungebandet Mudhoney

Se även
 ARM – flera